Уракаево — название нескольких населённых пунктов:
 Уракаево — деревня в Кугарчинском районе Башкортостан.
 Уракаево — деревня в Янаульском районе Башкортостан.